Эчеварри́я (, ) — топоним и испаноязычная фамилия баскского происхождения.
 Эчеваррия — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бискайя в составе автономного сообщества Страна Басков.

 Александр (Эчеваррия) (род. 1956) — епископ Вевейский, викарий Женевской и Западно-Европейской епархии РПЦЗ.
 Эчеваррия, Брианна (более известна как Эшли Орион; род. 1987) — американская модель и порноактриса.
 Эчеваррия, Викторино (1898—1963) — испанский дирижёр и композитор.
  (род. 1947) — мексиканский кинорежиссёр.
 Эчеваррия, Паула (род. 1977) — испанская актриса.
  (род. ок. 1960) — американский сценарист и кинопродюсер.
 
  (род. 1944) — мексиканский актёр.
 Эчеваррия, Эстебан Эрнесто (более известен как Стивен Бауэр; род. 1956) — американский актер кубинского происхождения.

См. также 
 Крус, Уилсон (настоящее имя Уилсон Эчеваррия)